Ренато «Babalu» Собрал (род. 7 сентября 1975, Рио-де-Жанейро, Бразилия) — отставной бразильский борец и боец смешанных единоборств. Бывший претендент в полутяжёлом весе в UFC. Бывший чемпион Strikeforce в полутяжёлом весе и обладатель чёрного пояса по бразильскому джиу-джитсу и по тайскому боксу. Собрал ранее выступал под эгидой Ultimate Fighting Championship, где имеет рекорд 6-4, также был претендентом на титул чемпиона в полутяжёлом весе. Также соревновался в таких организациях как Bellator, RINGS, Jungle Fight, Cage Rage, Affliction и ONE FC. 

Ренато Собрал одерживал победы над  бывшим чемпионом UFC в полусреднем весе Робби Лоулер, бывшим чемпионом UFC в полутяжелом весе Маурисиу Руа, бывшим чемпионом UFC в тяжелом весе Морис Смит, а также над тремя претендентами на титул чемпиона UFC, над Чейлм Сонненом, Елвис Синосик и Джереми Хорн.

Карьера в ММА

Ранняя карьера

RINGS

Ultimate Fighting Championship

Strikeforce и Affliction

ONE Championship

Bellator MMA

Статистика выступлений 

|-
|Поражение
| align=center| 37–12
| Джейкоб Ноуи 
| TKO (удары)
| Bellator 96
| 
| align=center| 3
| align=center| 3:32
| Такервилл, США
| 
|-
|Поражение
| align=center| 37–11
| Михаил Заяц
| TKO (удары)
| Bellator 85
| 
| align=center| 1
| align=center| 4:49
| Ирвайн, США
| 
|-
|Победа
| align=center| 37–10
| Тацуя Мидзуно
| Болевой приём (армбар)
| ONE Fighting Championship: Destiny of Warriors
| 
| align=center| 1
| align=center| 0:31
| Куала-Лумпур, Малайзия
| 
|-
|Поражение
| align=center| 36–10
| Дэн Хендерсон
| KO (удары)
| Strikeforce: Henderson vs. Babalu II
| 
| align=center| 1
| align=center| 1:53
| Сент-Луис, США
| 
|-
|Победа
| align=center| 36–9
| Робби Лоулер
| Единогласное решение
| Strikeforce: Los Angeles
| 
| align=center| 3
| align=center| 5:00
| Лос-Анджелес, США
| 
|-
|Поражение
| align=center| 35–9
| Гегард Мусаси
| KO (удары)
| Strikeforce: Carano vs. Cyborg
| 
| align=center| 1
| align=center| 1:00
| Сан-Хосе, США
| 
|-
|Победа
| align=center| 35–8
| Сокуджу
| Сабмишном (удушение Брабо)
| Affliction: Day of Reckoning
| 
| align=center| 2
| align=center| 2:36
| Анахайм, США
| 
|-
|Победа
| align=center| 34–8
| Бобби Саутворт
| TKO (остановка боя врачом)
| Strikeforce: Destruction
| 
| align=center| 1
| align=center| 5:00
| Сан-Хосе, США
| 
|-
|Победа
| align=center| 33–8
| Майк Вайтхед
| Единогласное решение
| Affliction: Banned
| 
| align=center| 3
| align=center| 5:00
| Анахайм, США
| 
|-
|Победа
| align=center| 32–8
| Родни Гландер
| Болевой приём (удушающий треугольник руками)
| Ring of Fire 30: Babalu vs. Glunder
| 
| align=center| 3
| align=center| 3:31
| Манила, Филиппины
| 
|-
|Победа
| align=center| 31–8
| Дэвид Хит
| Болевой приём (anaconda choke)
| UFC 74
| 
| align=center| 2
| align=center| 3:30
| Лас-Вегас, США
| Позже уволен из UFC из-за отказа освободить соперника из удушающего приёма
|-
|Поражение
| align=center| 30–8
| Джейсон Ламберт
| KO (удар)
| UFC 68
| 
| align=center| 2
| align=center| 3:26
| Колумбус, США
| Бой вечера.
|-
|Поражение
| align=center| 30–7
| Чак Лидделл
| TKO (удары)
| UFC 62: Liddell vs. Sobral
| 
| align=center| 1
| align=center| 1:35
| Лас-Вегас, США
| 
|-
|Победа
| align=center| 30–6
| Майк Ван Арсдэйл
| Болевой приём (rear-naked choke)
| UFC 57: Liddell vs. Couture 3
| 
| align=center| 1
| align=center| 2:21
| Лас-Вегас, США
| 
|-
|Победа
| align=center| 29–6
| Чейл Соннен
| Болевой приём (треугольник)
| UFC 55: Fury
| 
| align=center| 2
| align=center| 1:20
| Анкасвилл, США
| 
|-
|Победа
| align=center| 28–6
| Трэвис Виуфф
| Болевой приём (рычаг локтя)
| UFC 52: Couture vs Liddell
| 
| align=center| 2
| align=center| 0:24
| Лас-Вегас, США
| 
|-
|Победа
| align=center| 27–6
| Пьерр Джиллет
| Болевой приём (удары)
| Cage Rage 10
| 
| align=center| 1
| align=center| 1:57
| Лондон, Англия
| 
|-
|Победа
| align=center| 26–6
| Сириль Дьябате
| Болевой приём (гильотина)
| Cage Rage 9
| 
| align=center| 1
| align=center| 3:38
| Лондон, Англия
| 
|-
|Победа
| align=center| 25–6
| Хосе Лэнди-Джонс
| Единогласное решение
| Jungle Fight 3
| 
| align=center| 3
| align=center| 5:00
| Манаус, Бразилия
| 
|-
|Победа
| align=center| 24–6
| Джереми Хорн
| Единогласное решение
| IFC: Global Domination
| 
| align=center| 3
| align=center| 5:00
| Денвер, США
| 
|-
|Победа
| align=center| 23–6
| Маурисиу Руа
| Болевой приём (гильотина)
| IFC: Global Domination
| 
| align=center| 3
| align=center| 3:07
| Денвер, США
| 
|-
|Победа
| align=center| 22–6
| Тревор Прэнгли
| Единогласное решение
| IFC: Global Domination
| 
| align=center| 3
| align=center| 5:00
| Денвер, США
| 
|-
|Победа
| align=center| 21–6
| Марсело Азеведу
| Единогласное решение
| Heat FC 1: Genesis
| 
| align=center| 3
| align=center| 5:00
| Риу-Гранди-ду-Норти, Бразилия
| 
|-
|Поражение
| align=center| 20–6
| Чейл Соннен
| Решением
| Hitman Fighting 3
| 
| align=center| N/A
| align=center| N/A
| Санта-Ана, США
| 
|-
|Поражение
| align=center| 20–5
| Чак Лидделл
| TKO (хай-кик)
| UFC 40
| 
| align=center| 1
| align=center| 2:55
| Парадайз, США
| 
|-
|Победа
| align=center| 20–4
| Елвис Синосик 
| Единогласное решение
| UFC 38
| 
| align=center| 3
| align=center| 5:00
| Лондон, Англия
| 
|-
|Поражение
| align=center| 19–4
| Кевин Рэндлмен
| Единогласное решение
| UFC 35
| 
| align=center| 3
| align=center| 5:00
| Анкасвилл, США
| 
|-
|Поражение
| align=center| 19–3
| Фёдор Емельяненко
| Единогласное решение
| Rings: 10th Anniversary
| 
| align=center| 2
| align=center| 5:00
| Токио, Япония
| 
|-
|Победа
| align=center| 19–2
| Цуёси Косака
| Решение большинства
| Rings: World Title Series 2
| 
| align=center| 2
| align=center| 5:00
| Токио, Япония
| 
|-
|Победа
| align=center| 18–2
| Кийоши Тамура
| Решение большинства
| Rings: King of Kings 2000 Final
| 
| align=center| 2
| align=center| 5:00
| Токио, Япония
| 
|-
|Победа
| align=center| 17–2
| Морис Смит
| Единогласное решение
| UFC 28
| 
| align=center| 3
| align=center| 5:00
| Атлантик-Сити, США
| 
|-
|Поражение
| align=center| 16–2
| Валентейн Оверем
| Болевой приём (замок ступни)
| Rings: King of Kings 2000 Block A
| 
| align=center| 1
| align=center| 2:19
| Токио, Япония
| 
|-
|Победа
| align=center| 16–1
| Тариэл Бицадзе
| Сабмишном (рычаг локтя)
| Rings: King of Kings 2000 Block A
| 
| align=center| 1
| align=center| 2:58
| Токио, Япония
| 
|-
|Победа
| align=center| 15–1
| Хиромицу Канехара
| Единогласное решение
| Rings: Millennium Combine 2
| 
| align=center| 2
| align=center| 5:00
| Токио, Япония
| 
|-
|Победа
| align=center| 14–1
| Джейкоб Зобнин
| Болевой приём (удушение сзади)
| Rings Russia: Russia vs. The World
| 
| align=center| 1
| align=center| 3:20
| Токио, Япония
| 
|-
|Победа
| align=center| 13–1
| Трэвис Фултон
| Болевой приём (армбар)
| Rings: Millennium Combine 1
| 
| align=center| 1
| align=center| 4:49
| Токио, Япония
| 
|-
|Поражение
| align=center| 12–1
| Дэн Хендерсон
| Решение большинства
| Rings: King of Kings 1999 Final
| 
| align=center| 2
| align=center| 5:00
| Токио, Япония
|
|-
|Победа
| align=center| 12–0
| Кийоши Тамура
| Решение большинства
| Rings: King of Kings 1999 Final
| 
| align=center| 2
| align=center| 5:00
| Токио, Япония
| 
|-
|Победа
| align=center| 11–0
| Михаил Илюхин
| Болевой приём (армбар)
| Rings: King of Kings 1999 Final
| 
| align=center| 3
| align=center| 0:40
| Токио, Япония
| 
|-
|Победа
| align=center| 10–0
| Брэд Кохлер
| KO (соккер-кик)
| WEF: Goin' Platinum
| 
| align=center| 2
| align=center| 0:50
| Ром, США
| 
|-
|Победа
| align=center| 9–0
| Ли Хасделл
| Единогласное решение
| Rings: King of Kings 1999 Block A
| 
| align=center| 2
| align=center| 5:00
| Токио, Япония
| 
|-
|Победа
| align=center| 8–0
| Заза Ткешелашвили
| Болевой приём (кимура)
| Rings: King of Kings 1999 Block A
| 
| align=center| 2
| align=center| 1:11
| Токио, Япония
| 
|-
|Победа
| align=center| 7–0
| Дарио Аморим
| Болевой приём (удары)
| BVF 14: Circuito Brasileiro de Vale Tudo 5
| 
| align=center| 1
| align=center| 2:14
| Рио-де-Жанейро, Бразилия
| 
|-
|Победа
| align=center| 6–0
| Педро Отавио
| Болевой приём (удары)
| BVF 14: Circuito Brasileiro de Vale Tudo 5
| 
| align=center| 1
| align=center| 4:34
| Рио-де-Жанейро, Бразилия
| 
|-
|Победа
| align=center| 5–0
| Аугусто Менезеш Сантос
| Болевой приём (ключ на руку)
| BVF 14: Circuito Brasileiro de Vale Tudo 5
| 
| align=center| 1
| align=center| 0:56
| Рио-де-Жанейро, Бразилия
| 
|-
|Победа
| align=center| 4–0
| Фернандо Черкиари
| KO (удары)
| IVC 8: The Road Back to the Top
| 
| align=center| 1
| align=center| 4:41
| Аракажу, Бразилия
| 
|-
|Победа
| align=center| 3–0
| Марко Винисиос
| TKO (отказ от продолжения боя)
| Desafio: Rio vs. São Paulo
| 
| align=center| 2
| align=center| 4:58
| Рио-де-Жанейро, Бразилия
| 
|-
|Победа
| align=center| 2–0
| Маноэль Висенте
| TKO (удары руками и стопой)
| Desafio: Rio vs. São Paulo
| 
| align=center| 1
| align=center| 6:27
| Рио-де-Жанейро, Бразилия
| 
|-
|Победа
| align=center| 1–0
| Клаудио Пальма
| Сабмишном (удары ногами)
| Desafio: Rio vs. São Paulo
| 
| align=center| 1
| align=center| 2:08
| Рио-де-Жанейро, Бразилия
|
|-
|}

Комментарии

Примечания 

Бойцы смешанных единоборств Бразилии
Чемпионы Strikeforce